Anil Kapoor – indyjski aktor i producent
 Anish Kapoor – brytyjski rzeźbiarz
 Annu Kapoor – indyjski aktor
 Bharat Kapoor – indyjski aktor
 Boney Kapoor – indyjski producent
 Ekta Kapoor – indyjska producenta filmowa
 Jagdish Singh Kapoor – ugandyjski hokeista na trawie
 Kareena Kapoor – indyjska aktorka filmowa
 Karisma Kapoor – indyjska aktorka filmowa
 Kunal Kapoor – indyjski aktor filmowy i teatralny
 Namitha Kapoor – indyjska aktorka
 Neha Kapur – indyjska modelka, Miss Indii
 Pankaj Kapoor – indyjski aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Prithviraj Kapoor – indyjski aktor
 Raj Kapoor – indyjski aktor
 Rajat Kapoor – indyjski aktor i reżyser
 Ram Kapoor – indyjski aktor
 Ranbir Kapoor – indyjski aktor
 Jeetendra (wł. Ravi Kapoor) – indyjski aktor
 Ravi Kapoor – brytyjski aktor
 Rishi Kapoor – indyjski aktor i reżyser
 Sanjana Kapoor – indyjska aktorka
 Sanjay Kapoor – indyjski aktor
 Sanjeev Kapoor – indyjski kucharz
 Shahid Kapoor – indyjski aktor
 Shakti Kapoor – indyjski aktor
 Shammi Kapoor – indyjski aktor i reżyser
 Shashi Kapoor – indyjski aktor filmowy i teatralny
 Sonam Kapoor – indyjska aktorka
 Surinder Kapoor – indyjski producent filmowy
 Tusshar Kapoor – indyjski aktor
 Upkar Singh Kapoor – ugandyjski hokeista na trawie